El término rumbo puede referirse a:

 Rumbo, la dirección en la que nos movemos o navegamos. 
 Rumbo de colisión, la situación de abordaje al mantenerse dicho rumbo.
 Rumbo, periódico de Texas.
 Rumbo, revista semanal de Costa Rica. 
 Rumbo, revista semanal de República Dominicana, hoy desaparecida.
 Rumbo, revista de Uruguay, publicada entre 1961 y 1969 por el Instituto Cooperativo de Educación Rural.
 Rumbo, banda de música de Uruguay.
 Rumbo (empresa) o Red Universal de Marketing y Bookings Online empresa en línea de viajes.